Собор Архангела Михаила:
 Собор Архангела Михаила — храм, посвящённый архангелу Михаилу;
 Собор Архангела Михаила — христианский праздник, отмечаемый 21 ноября по новому стилю.